James Humphrey (1811–1866) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 James M. Humphrey (1819–1899) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 James Humphrey – amerykański zapaśnik